A mélypont szó jelentései:

 Valaminek (például barlangnak) a legmélyebben fekvő pontja;
 Átvitt értelemben: az elképzelhető legnehezebb, legsúlyosabb, legkedvezőtlenebb helyzet (amelynél már csak jobb jöhet);
 Erről kapta nevét a Mélypont zenekar.
 A Mélypont egy 1993-as amerikai tévédráma Joanne Woodward főszereplésével, rendezte Michael Toshiyuki Uno.
 A Mélypont egy 1996-ban bemutatott film Sidney J. Furie rendezésében.